Jaap de Jong (zwemmer)
 Jaap de Jong (wielrenner)
 Jaap de Jong (voetballer)
 Jaap de Jong (illustrator)
 Jaap de Jong (hoogleraar)
 Jaap de Jong (museumdirecteur)